Synplasta är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Frederick Askew Skuse 1890. Synplasta ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampmyggor
Synplasta